Логин Зедделер: Зедделер, Логин Иванович — российский генерал-лейтенант и военный историк австрийского происхождения; составитель 14-томного «Военного энциклопедического лексикона» (1837—1852)..
 Зедделер, Логин Логинович — русский военный деятель, генерал от инфантерии (1896).